Sal - substância química obtida, dentre outras formas, da reação de um ácido com uma base

Saís — cidade egípcia que foi a capital do Império Egípcio no século VIII a.C.; atualmente Sa el-Hagar

Planície do Saïs — região do norte de Marrocos, onde se situa Fez e Meknès

Sai (arma) - adaga originária de Okinawa, Japão

Desambiguações de topônimos